In 1967 werd het 48ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd gespeeld van 1 juli tot 27 december en georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol. América werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Poti